Corpus, ensemble de documents, artistiques ou non (textes, images, vidéos, etc.), regroupés dans une optique précise.
 Corpus, genre d'insectes faisant partie de la famille des scarabéidés, et de l'ordre des coléoptères.
 Corpus, revue scientifique consacrée à la linguistique de corpus.
 Corpus, musée sur le corps humain, situé à Oegstgeest près de Leyde aux Pays-Bas.
Corpus separatum, Région avec un statut politique séparé, par exemple une ville sous mandat international.

Voir aussi